A Poor Relation – film del 1913
 A Poor Relation – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
 A Poor Relation – film del 1921 diretto da Clarence G. Badger